

Национальные природные парки Украины — заповедные территории, которые являются частью природно-заповедного фонда Украины. В настоящее время на территории Украины находится 40 национальных природных парков общей площадью больше 10 000 км² (1,8 % территории), которые расположены в 12 из 24 областей Украины и в автономной республике Крым. 21 октября 2010 года один из природных парков — Северско-Донецкий утратил статус национального. В настоящее время ведутся работы по созданию самого большого на Украине национального природного парка «Подесиння».

Правовые основы организации, охраны и эффективного использования национальных природных парков Украины определяются Законом Украины «Про природно-заповедный фонд Украины».

Список национальных природных парков 
На территории Украины насчитывается 40 национальных парков, которые представлены в списке в алфавитном порядке.

См. также 
Природные заповедники Украины

Примечания

Ссылки 
 Атлас природно-заповедного фонда Украины
 Список заповедников Украины
 Список адресов заповедников и природных парков Украины
 Карта с указанием всех заповедников Украины
 Список и описание заповедников Украины

Национальные парки Украины
Списки:Украина
Украина